Trophy ist Name von:

 Trophy (APS), israelisches Waffensystem für abstandsaktive Schutzmaßnahmen
 Trophy (Album), Debütalbum der US-amerikanischen Sludge-Band Made Out of Babies von 2005
 Trophy Imaging, Hersteller von Röntgengeräten 
 Trophy Mountain, Berg in British Columbia, Kanada
 Mégane Trophy, eine Sportvariante des Mégane vom französischen Autokonzern Renault